Istarsko narodno kazalište
  Indijski nacionalni kongres